Toettesi – abitanti di Touët-de-l'Escarène
Toettesi – abitanti di Touët-sur-Var